La communauté de communes du Plateau de Lannemezan est, depuis le , une communauté de communes française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Occitanie. Son nom officiel est « Communauté de communes du plateau de Lannemezan », sous-titrée « Neste-Baronnies-Baïses » dans le logo pour la différencier de l'ancienne communauté de communes du Plateau de Lannemezan.

Historique 
La communauté de communes est créée au  par arrêté préfectoral du . Elle est formée par fusion des trois communautés de communes suivantes :
 Communauté de communes du Plateau de Lannemezan et des Baïses ;
 Communauté de communes Neste Baronnies ;
 Communauté de communes des Baronnies.

Communes adhérentes 
À la suite de la fusion, au  de Benqué et Molère pour former la commune nouvelle de Benqué-Molère, La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Administration

Liste des Présidents successifs

Notes et références

Voir aussi 
 Intercommunalités des Hautes-Pyrénées

Liens externes 
 
 Office de tourisme
 La base ASPIC
 Base Nationale sur l'InterCommunalité

Plateau de Lannemezan
Lannemezan